Le terme « veloutier » peut faire référence à :
 un veloutier, ouvrier fabricant du velours ;
 le Veloutier (), espèce d'arbustes ;
 le Veloutier vert (), espèce d'arbustes.

Voir aussi 

 Velouté
 Veloutée